Байбаки — ссавці, представники гризунів роду Бабак
 Байбаки — присілок, Щолковський міський округ, Московська область, Росія